Сами Туориниеми (; 26 сентября 1978, Нуммела, Финляндия) — финский сноубордист, выступавший в дисциплинах биг-эйр, сноуборд-кросс и хафпайп.

 Серебряный призёр зачёта Кубка мира в биг-эйре (2002/2003);
 Бронзовый призёр зачёта Кубка мира в биг-эйре (2001/2002);
 Двукратный победитель и многократный призёр этапов Кубка мира в биг-эйре (всего — 6 подиумов).

Младший брат Яри также сноубордист, призёр этапа Кубка мира.

Спортивная карьера

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS

Сноубордисты Финляндии